Reinbeck bezeichnet:
 Reinbeck (Iowa), Ort im US-Bundesstaat Iowa
 die bis 1877 gültige Schreibweise von Reinbek in Schleswig-Holstein

Reinbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Reinbeck (1641–1705), Hebräist und Pfarrer, Propst und Superintendent von Lüchow (1693–1705), Vater von Johann Gustav Reinbeck
 Emilie Reinbeck geb. Hartmann (1794–1846), Urgroßtante Hertha Koenigs und Salonnière, Gattin von Georg von Reinbeck
 Frantz Andreas Reinbeck (1703– nach 1731), Goldschmiedemeister
 Georg Reinbeck (1766–1849), Hofrat, Professor, Dichter und Ästhetiker
 Johann Reinbeck (1640–1704), Lüneburger Bürgermeister, Vater von Johann Wilhelm Reinbeck
 Johann Gustav Reinbeck (1683–1741), lutherischer Theologe, Konsistorialrat und Propst
 Johann Wilhelm Reinbeck (1691–1764), Jurist, Amtmann in Amt Neuhaus
 Johann Philipp Otto Reinbeck (?- um 1821), Oberfinanzrat, Besitzer des ersten dokumentierten Oberschöneweider Gehöfts, Bruder von Georg Reinbeck
 Otto Reinbeck (?), honduranischer Botschafter in Mexiko (1913–1917)
 Tillmann Reinbeck, Dozent für Gitarre, Mitglied des Aleph Gitarrenquartett

siehe auch:
 Hartmann-Reinbecksches Haus